Betteln bezeichnet

 in der Verhaltensbiologie ein Verhalten, durch das ein Sozialpartner (häufig ein Elternteil) zur Übergabe eines Objektes bewegt werden soll, siehe Bettelverhalten
 das Verhalten von Menschen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus Almosen anderer bestreiten, siehe Bettler